Смешанная сборная Японии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Японию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Японии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Примечания

Ссылки 
 Япония — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Японии

См. также 
 Мужская сборная Японии по кёрлингу
 Женская сборная Японии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Японии по кёрлингу
 Сборная Японии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Японии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Японии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Японии по кёрлингу

Япония
Кёрлинг в Японии
Кёрлинг